Le Grand Duché des îles Lagoa est une micronation située au Royaume-Uni. Il est la création en 2005 de Louis Robert Harold Stephens (né en 1985), qui se fait appeler Grand Duc Louis, instituteur, dans le cadre d'un projet de classe. Elle revendique les îlots de l'étang de Baffins, dans la ville de Portsmouth. Toutefois, le Grand Duché n'a aucune présence physique, n'exerce aucune autorité, ses activités se limitent à son site Internet.

Histoire 

Les actes de Baffins (incluant l'étang) datent de 1194. Depuis, ils ont largement été modifiés. Au , c'est un terrain agricole puis un parc public en 1912. En 1938, il est sauvé de la destruction et vendu à la ville de Portsmouth.

La revendication de Louis Robert Harold Stephens pour les îlots est déclarée le . Il a remarqué que, dans l'acte de vente à la ville en 1938, ils ne sont pas mentionnés. Par conséquent, il envoie une lettre de sa revendication au conseil municipal de Portsmouth et publie des billets de banques illustrés de sujets ornithologiques.

Références

Annexes

Bibliographie 
  John Ryan, Micronations, Lonely Planet, 2006

Articles connexes 

 Liste de micronations
 Micronation
 Convention de Montevideo

Liens externes 
  Site officiel
  Visite au Grand Duché des îles Lagoa

Micronation
Portsmouth